Aspidosiphon är ett släkte av stjärnmaskar som beskrevs av Diesing 1851. Aspidosiphon ingår i familjen Aspidosiphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Aspidosiphon